А́зимут (от  симт — направление, путь, цель;  ас-симт, или  ас-самут — азимут, обозначается «Аз» или «Az») — горизонтальный угол, отсчитываемый между заранее выбранным направлением (например, северным) и направлением на заданный предмет. Азимут обычно отсчитывается по часовой стрелке от выбранного начального направления, однако допускает различные определения, как по начальному направлению, так и по направлению самого отсчёта (влево или вправо от начального направления). Дирекционный угол, румб и пр. углы ориентирования являются частными случаями азимута.

Это понятие используется в навигации, астрономии, инжиниринге, картографии, добывающей промышленности и баллистике.

Cистемы счёта азимутов 
Круговой азимут измеряется всегда от точки N (С, север) в сторону точки E (В, восток), то есть по часовой стрелке от 0 до 360°. При записи азимута в круговом счёте его наименование не указывается:  (за рубежом — Zn).

При полукруговом счёте азимут измеряется от северной или южной части меридиана наблюдателя в сторону E (В, восток) или W (З, запад) от 0° до 180°. При полукруговом счёте указывается направление отсчёта E (В, восток) или W (З, запад). В разных традициях отсчёт положительных или отрицательных углов производится по-разному: против часовой стрелки или по часовой стрелке.

При квадрантном (четвертькруговом) счёте азимут измеряется от северной или южной части меридиана наблюдателя в сторону E (В, восток) или W (З, запад) от 0° до 90°. При четвертькруговом счёте указывается направление отсчёта NE (СВ, северо-восток), NW (СЗ, северо-запад), SE (ЮВ, юго-восток), SW (ЮЗ, юго-запад).

Также круговой азимут называют полным или цельным, а некруговые (полукруговой и четвертькруговой) — дифференцированными.

Виды азимута 
Различают неориентированные и ориентированные азимуты. Последние подразделяются на географический (истинный), магнитный, прямой и обратный.

Если за исходное направление принимается географический меридиан, азимут называется истинным; если за исходное направление принимается магнитный меридиан, азимут называется магнитным.

Абсолютные азимуты 
Абсолютные азимуты отсчитываются от направления на абстрактный объект (например, полюс). К абсолютным азимутам относятся пеленг и румб. Истинные направления проходят через точку стояния и географические или магнитные полюса Земли (северный или южный). Измеряются строго по часовой стрелке.

Магнитный азимут  — горизонтальный физический угол, измеренный по ходу часовой стрелки от северного направления стрелки компаса до направления на предмет (воображаемой линии). Магнитный азимут определяется при помощи компаса. Его значения могут быть от 0° до 360°. Магнитный азимут всегда прямой.

Географический азимут  или дирекционный угол — горизонтальный математический угол, отсчитываемый от северного направления меридиана по ходу часовой стрелки до ориентируемой линии. Изменяется от 0 до 360°.

Географический азимут направления определяется с помощью транспортира по топографическим картам (планам) или по аэроснимкам. При этом 0 транспортира устанавливается в направлении на север и берётся угловой отсчёт по направлению на заданный объект. Может быть прямым и обратным. Обратный азимут — азимут направления, противоположного определяемому (прямому), отличается от прямого азимута на 180°.

Для перехода от магнитного меридиана к истинному нужно знать магнитное склонение в точке наблюдения. Величина магнитного склонения указывается на многих картах.

Зная склонение магнитной стрелки и имея компас и два ориентира (опознанные характерные точки на карте и местности), можно приблизительно определить магнитный азимут, а затем и дирекционный угол. По значению магнитного азимута направления (), измеренного с помощью компаса и карты сориентированной по двум наблюдаемым ориентирам. Путём ввода в полученное измерение (магнитного азимута) поправки направления (значение, обратное склонению магнитной стрелки " — " ), взятое с топографической карты на дату наблюдений. Может быть с точностью порядка 0,5-3 угловых градуса определен дирекционный угол направления () на местности.

Геодезический азимут 

Геодезический азимут — это двугранный угол между плоскостью меридиана и вертикальной плоскостью, проходящей через нормаль, отсчитываемой от направления на север по ходу часовой стрелки от 0° до 360°. Устанавливает связь между дирекционным углом и плоскостью, проходящей через отвесную линию.

Для перехода от астрономического азимута к геодезическому служит формула.

в которой  и  — составляющие отклонения отвеса в пункте наблюдения в плоскостях меридиана и первого вертикала,  — широта этого пункта и  — зенитное расстояние наблюдаемой точки в пространстве. Эта формула при , близком к 90°, приводит к уравнению Лапласа: .

Азимут Лапласа 
Азимут Лапласа — геодезический азимут, полученный по астрономическому азимуту  и исправленный с учётом влияния отклонения отвеса.

Астрономический азимут 
Азимутом светила называется дуга математического горизонта от точки юга до вертикального круга светила, или угол между полуденной линией и линией пересечения плоскости математического горизонта с вертикальной плоскостью, проходящей через линию направления на светило.

Астрономические азимуты отсчитываются в сторону суточного вращения небесной сферы, то есть к западу от точки юга, в пределах от 0° до 360°. Иногда азимуты отсчитываются от 0° до +180° к западу и от 0° до −180° к востоку. Светила, находящиеся на одном вертикальном круге, имеют одинаковые азимуты.

Следует отметить различие между геодезическим и астрономическим определениями азимута. В отличие от астрономии, в геодезии азимуты отсчитываются от точки севера на восток (т. е. в том же направлении, но с отличием на 180°.

Геологические азимуты

Навигационные азимуты

Пеленг 

Пеленг — горизонтальный угол между северной частью меридиана наблюдателя и направлением из точки наблюдения на объект; измеряется по часовой стрелке от нуля (строго направление на север, N) до полной дуги окружности (от 0° до 360°).

Румб 

Румб — горизонтальный угол между ориентирным направлением меридиана и направлением на объект; измеряется по часовой стрелке или против. Ориентирные направления меридиана и диапазон отсчитываемых углов, могут существенно отличаться друг от друга.

Относительные азимуты 
Относительные азимуты отсчитываются от направления движения или от другого выбранного направления, важного для решаемой задачи.

Навигация и геодезия

Курсовой угол или относительный пеленг 

Курсовой угол — угол между диаметральной плоскостью судна (осью) и направлением на предмет. Отсчёт курсовых углов производится круговым счётом от носовой части судна по часовой стрелке от 0 до 360° или полукруговым счётом от 0 до 180° от носовой части судна в сторону борта, по которому расположен предмет.

Курсовой угол в 90° (к правому или левому борту) называется траверзом.

См. также 
 Компас
 Пеленг
 Географические координаты
 Курс судна
 Секстант
 Зенит
 Засечка (определение координат)

Примечания

Литература 
 Кононович Э. В., Мороз В. И. Общий курс астрономии. М.: Едиториал УРСС, 2004. — 544 с. — ISBN 5-354-00866-2.
 Энциклопедический словарь юного географа-краеведа. / Ред. колл., Карпов Г. В. (сост.) и др. — М.: Педагогика, 1981. — 384 с. — С. 9—10.

Ссылки 
 Энциклопедия туриста: азимут

Навигация
Геодезия
Ориентация
Углы
Наблюдательная астрономия
Системы небесных координат